Claude Veillot#Œuvre
Carex misandra